Вы́года () — село,
Гадинковский сельский совет,
Гусятинский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121682402. Население по переписи 2001 года составляло 317 человек.

Географическое положение 
Село Выгода находится на расстоянии в 1 км от села Пастушье (Чортковский район) и
в 1,5 км от села Гадинковцы.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Выгнанка.

История 
 1715 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания